Sankt Sigmund kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Sigismondo, ort, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Sankt Sigmund im Sellrain (ort i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar